Intersect (film) ;
 Intersect, film d'animation suisse de 2021 ;
 Intersect, jeu vidéo.